Клецки — европейское мучное изделие.

Фамилия 
 Клецки, Ника Витальевна (род. 1990) — российская мотогонщица, международный мастер спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам, спортсменка, художница.
 Клецки, Пауль (; 1900—1973) — польский дирижёр и композитор.
 См. также 
 Клецко (значения) 
 Клецков